Haukijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Finland och Sverige. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Gäddsjön eftersom hauki betyder 'gädda' och järvi betyder 'sjö'.

Finland

1. Haukijärvi (sjö i Björneborg, Satakunta, Finland), sjö i Björneborg,  (6 ha)
2. Haukijärvi (sjö i Finland, Birkaland), sjö i Kangasala kommun,  (11 ha)
3. Haukijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,08, long 30,03), sjö i Kuhmo,  (47 ha)
4. Haukijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,58, long 27,03), sjö i Vaala,  (33 ha)
5. Haukijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,77, long 28,02), sjö i Puolango,  (71 ha)
6. Haukijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,35, long 28,82), sjö i Suomussalmi,  (2 km²)
7. Haukijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,47, long 29,30), sjö i Lappland, Finland, 
8. Haukijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,48, long 27,68), sjö i Kemijärvi,  (58 ha)
9. Haukijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,62, long 21,97), sjö i Enontekis,  (3 ha)
10. Haukijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax), sjö i Kuopio,  (1,5 km²)
11. Haukijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten), sjö i Pudasjärvi,  (1,3 km²)
12. Haukijärvi (sjö i Finland, Satakunta), sjö i Björneborg,  (45 ha)
13. Haukijärvi (sjö i Posio, Lappland), sjö i Posio,  (53 ha)
14. Haukijärvi (sjö i Siikais, Satakunta, Finland), sjö i Siikais,  (5 ha)
15. Lama-Haukijärvi, sjö i Enare,  (41 ha)
16. Suuri Haukijärvi, sjö i Mäntyharju,  (51 ha)

Sverige 

1. Haukijärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 750343-178972), sjö i Pajala kommun, 
2. Haukijärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 750374-178986), sjö i Pajala kommun,  (3 ha)
3. Haukijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 745969-183094), sjö i Pajala kommun,  (7 ha)
4. Haukijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 745983-183175), sjö i Pajala kommun,  (5 ha)
5. Haukijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 749940-181760), sjö i Pajala kommun,  (7 ha)
6. Haukijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 754931-181266), sjö i Pajala kommun, 
7. Haukijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 756065-182202), sjö i Pajala kommun, 
8. Haukijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (8 ha)
9. Haukijärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
10. Haukijärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 746060-180076), sjö i Pajala kommun,  (12 ha)
11. Haukijärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 749060-178346), sjö i Pajala kommun, 
12. Haukijärvi, sjö i Haparanda kommun,  (3,6 km²)
13. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 740401-172483), sjö i Gällivare kommun,  (5 ha)
14. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742615-172074), sjö i Gällivare kommun, 
15. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742724-172504), sjö i Gällivare kommun,  (6 ha)
16. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742864-173802), sjö i Gällivare kommun,  (14 ha)
17. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743722-175624), sjö i Gällivare kommun,  (16 ha)
18. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743787-170791), sjö i Gällivare kommun, 
19. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744659-174423), sjö i Gällivare kommun, 
20. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 746554-168424), sjö i Gällivare kommun,  (40 ha)
21. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 747951-170856), sjö i Gällivare kommun,  (21 ha)
22. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748074-171166), sjö i Gällivare kommun,  (6 ha)
23. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748178-173346), sjö i Gällivare kommun, 
24. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748837-173957), sjö i Gällivare kommun, 
25. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748868-173925), sjö i Gällivare kommun,  (32 ha)
26. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749665-168877), sjö i Gällivare kommun,  (15 ha)
27. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 752115-167854), sjö i Gällivare kommun,  (22 ha)
28. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 752979-165789), sjö i Gällivare kommun,  (19 ha)
29. Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 753192-165086), sjö i Gällivare kommun,  (5 ha)
30. Haukijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (16 ha)
31. Haukijärvi (Karesuando socken, Lappland, 754314-179160), sjö i Kiruna kommun,  (4 ha)
32. Haukijärvi (Karesuando socken, Lappland, 760536-176858), sjö i Kiruna kommun,  (4 ha)
33. Iso Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741736-171600), sjö i Gällivare kommun,  (7 ha)
34. Iso Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744494-171749), sjö i Gällivare kommun, 
35. Iso Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748827-176139), sjö i Gällivare kommun, 
36. Iso Haukijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (12 ha)
37. Pikku Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741826-171622), sjö i Gällivare kommun, 
38. Pikku Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744536-171795), sjö i Gällivare kommun, 
39. Pikku Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748802-176193), sjö i Gällivare kommun,  (5 ha)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn